Buxbomsväxter (Buxaceae) är en familj av tvåhjärtbladiga växter som beskrevs av Barthélemy Charles Joseph Dumortier. Enligt Catalogue of Life ingår Buxbomsväxter i ordningen buxbomsordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen buxbomsordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, divisionen fanerogamer och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Buxaceae 132 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Buxbomsordningen